El Baile de los ardientes puede referirse a:
 La obra de teatro El baile de los ardientes (1992) de Francisco Nieva
 El incidente conocido como Bal des Ardents («Baile de los ardientes») que afectó a Carlos VI de Francia en 1393.